

0 – 9 
 2.PAK

A 
 A+
 A++ (abstraction plus reference plus synthesis)
 A# .NET
 A# (Axiom)
 A-0 System
 ABAP (Advanced Business Application Programming)
 ABC (език за програмиране)
 ABC ALGOL
 Abel
 ABLE
 ABSET
 ABSYS
 Abundance
 ACC
 Accent
 ACS (Action Code Script)
 ActionScript
 Abundance
 ACC
 Ada
 ADL (Anti-Defamation League)
 Adenine
 Afnix
 Agda
 Agena
 Agora
 AIS Balise
 Aikido
 Alef
 Alef++
 ALF
 ALGOL 58
 ALGOL 60
 ALGOL 68
 ALGOL (ALGOrithmic Language)
 Alice
 Alma-0
 Ambi
 Amiga E (E)
 Amiga E
 AMOS
 AMPLE
 AngelScript
 Apex
 APL (A Programming Language, Array Processing Language)
 AppleScript
 Arc
 Arduino
 ARexx
 Argus
 ARLA
 ARS++ (ARS + Scheme + Extensions)
 Asp
 AspectJ
 Асемблер
 Atlas Autocode
 ATOLL (Acceptance, Test Or Launch Language)
 ATS
 AutoHotkey
 AutoIt
 AutoLISP
 Averest
 AWK
 Axum
 Ateji PX

B 
 B
 Bash (Bourne-Again shell)
 BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)
 BCPL (Basic Combined Programming Language)
 Befunge
 BETA
 BLISS
 Brainfuck
 BUGSYS
 BuildProfessional

C 
 C
 C++
 C#
 Cg C for Graphics
 CHAIN
 Clarion
 Clipper
 CLU
 Cold Fusion
 COBOL (COmmon Business Oriented Language)
 COMAL (COMmon Algoritmic Language)
 Concurrent Clean
 CORAL66 (Computing Online Realtime Algorithmic Language)
 Common Lisp (диалект на Lisp)
 CPL (Combined Programming Language)
 Curl

D 
 D
 DASL (Datapoint's Advanced Systems Language)
 Delphi
 Dylan

E 
 E
 Eiffel
 Escapade
 Erlang
 Euphoria
 Euclid

F 
 F#
 FORTH
 FORTRAN (FORmula TRANslator)

G 
 Gambas
 Go
 Godiva (GOal-DIrected jaVA)
 Groovy

H 
 HAL/S (High-order Assembly Language)
 Haskell
 HyperCard
 HTML

I 
 Icon
 IDL (Interactive Data Language)
 Inform
 INTERCAL (Compiler Language With No Pronounceable Acronym)
 IPL (Information Processing Language)
 Io

J 
 J
 J#
 Java
 JavaScript (LiveScript, ECMAScript)
 JCL (Job Control Language)
 JOVIAL (Jules Own Version of the International Algorithmic Language)
 Joy
 Jython

K 
 K
 Kid (Kernel language for Id)
 KRYPTON
 Kylix

L 
 Lexico
 LISP
 LOGO
 LotusScript
 Lua

M 
 m4
 MAD (Michigan Algorithm Decoder)
 Malbolge
 MATLAB
 Miranda
 Mercury
 Mesa
 ML (Meta-Language)
 Modula (Modula, Modula-2, Modula-3)
 Mary

N 
 Nial (Nested Interactive Array Language)
 Nice
 Nosica

O 
 Oberon
 Objective-C (ObjC, Objective C, Obj-C)
 Objective-C++
 Objective Caml (Ocaml, O'Caml)
 Occam
 Oz

P 
 Pascal (Turbo Pascal)
 Perl (Practical Extraction and Report Language)
 PHP (PHP Hypertext Preprocessor, Personal Home Page Tools)
 Pico
 Pike
 PILOT (Programmed Instruction, Learning or Teaching)
 PL-SQL
 PL/B (Programming Language for Business, първоначално DATABUS)
 PL/C
 PL/I (Programming Language One)
 Plankalkül (Конрад Цузе, 1945)
 Poplog
 PostScript (PS)
 Prolog
 Proteus
 Python

Q 
 Q (eQuational programming language)
 QuakeC
 Q Basic

R 
 R
 Ratfor (Rational Fortran)
 REBOL (Relative Expression Based Object Language)
 Refal (REcursive Functions ALgorithmic language)
 REXX (Restructured Extended Executor)
 RPG (Report Program Generator)
 Ruby

S 
 S2
 S-Lang
 Sather
 Scheme (диалект на LISP)
 Sed (Stream EDitor)
 Seed7
 Self
 Sh (Bourne shell)
 SGML (Standard Generalized Markup Language)
 Simula
 Sisal
 Smalltalk
 SML (Standard ML)
 SNOBOL (StriNg Oriented symBOlic Language)
 SQL (Structured Query Language)
 Squeak
 SR (Synchronizing Resources)
 SuperCollider

T 
 TADS (Text Adventure Development System)
 Tcl (Tool Command Language)
 TPL (Tutorial Programming Language)
 tpu
 Turing

U 
 Unlambda

V 
 VBA (Visual Basic for Applications)
 VBScript (Visual Basic Script)
 Velo (by Wix)
 Verilog
 VHDL (VHSIC Hardware Description Language)
 Visual Basic (VB)
 Visual Objects (VO or CAVO Computer Associates Visual Objects)

W 
 Whitespace